Василий Николаевич Левичев (22 декабря 1891 — 26 ноября 1937) — советский военный деятель, первый заместитель начальника Генерального штаба РККА, комкор.

Биография 
Родился 22 декабря 1891 года в деревне Починок Кадниковского уезда Вологодской губернии (ныне – Сокольский район Вологодской области).

Русский, образование высшее, член РКП(б) с 1917 года (по другим данным с 1919 года.). Штабс-капитан русской императорской армии.

Образование 
 Окончил учительскую семинарию в 1915;
 Окончил Петергофскую школу прапорщиков;
 Слушатель Военно-академических курсов высшего командного состава в 1922—1923.

Послужной список 
С октября 1914 по февраль 1918 в царской армии, с апреля 1919 в РККА. С этого же года военком Вологодской губернии, с 1920 помощник военкома Киевской губернии, с 1922 начальник Киевского боевого участка.

В 1923—1924 начальник 8-й Петроградской пехотной школы, в 1924—1926 помощник, заместитель начальника Главного управления РККА, в 1926—1928 начальник Главного управления РККА. В 1928—1929 командир и военком 2-го стрелкового корпуса, в 1929-1930 - 14-го стрелкового корпуса, в 1930 вновь начальник Главного управления РККА, в 1930—1933 заместитель начальника Штаба РККА и одновременно ответственный редактор журнала «Военный вестник» (бывший «Военный сборник»). В 1932-1933 годах был в числе последних командиров РККА, прошедших обучение в военно-учебных заведениях рейхсвера в Германии перед их отозванием из-за прихода нацистов к власти.

C 1933 по декабрь 1934 военный атташе в Германии, с декабря 1934 по июнь 1937 — заместитель начальника Генерального Штаба РККА и член Военного Совета при народном комиссаре обороны СССР.

Адрес 
Москва, Большой Ржевский переулок, дом 11, квартира 6 («Дом военных»).

Семья 
Левичева Елизавета Алексеевна - жена. Родилась в 1898 г. в селе Устье Вологодской губернии. Окончила гимназию в Вологде, техникум иностранных языков и курсы машинописи в Москве. На момент ареста работала переводчицей с немецкого языка в Разведывательном управлении РККА. Арестована 17 июля 1937 г. Как ЧСИР приговорена 10 декабря 1937 г. ОСО при НКВД СССР к 8 годам лагерей. Срок отбывала в Карагандинском лагере. Освобождена в июле 1945 г. Ввиду ограничений в выборе мест проживания осталась работать в Карлаге в Доме младенца МВД сестрой-воспитательницей. Реабилитирована 25 февраля 1956 г.

Левичева Галина Васильевна - дочь. Родилась в 1919 г. в Вологде. На момент ареста студентка первого курса 2-го Московского медицинского института, Арестована 25 ноября 1937 г. по обвинению в недоносительстве на отца и в поддержании связи с участниками террористической группы, состоящей из детей репрессированных военачальников РККА. Приговорена 16 декабря 1937 г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам лагерей. Срок отбывала в Карагандинском лагере. Освобождена в ноябре 1942 г. Ввиду ограничений в выборе места проживания осталась работать в Карлаге вольнонаемной. Реабилитирована определением ВКВС СССР от 25 августа 1956 г.

Репрессии 

Арестован 4 июня 1937 (по другим сведениям 5 июня), приговорён ВКВС СССР 26 ноября 1937 к ВМН по обвинению во вредительстве и участии в антисоветском военно-фашистском заговоре; в тот же день расстрелян.
 
Место захоронения — Новое Донское кладбище, могила номер 1 - (специально отведенное место во дворе крематория, впоследствии получившее известность как «могила невостребованных прахов №1»). 

Реабилитирован 28 июля 1956 года.

Решением Вологодского горисполкома от 23 октября 1963 года в честь Левичева Василия Николаевича улица Речников в городе Вологда была переименована в улицу Левичева.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Состав Военного совета при народном комиссаре обороны СССР (Февраль 1936 года)
 Репрессии в Красной Армии
 Мемориальная доска Левичева В. Н.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Царские офицеры на службе в РККА
Члены Военного совета при народном комиссаре обороны СССР
Военачальники, репрессированные в СССР
Военные атташе СССР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Репрессированные по делу Тухачевского